Sulphur Springs (Arkansas)
 Sulphur Springs (Indiana)
 Sulphur Springs (Texas)
 Hot Sulphur Springs, població dels Estats Units a l'estat de Colorado.
 White Sulphur Springs (Montana), població dels Estats Units a l'estat de Montana.
 White Sulphur Springs (Virgínia de l'Oest), població dels Estats Units a l'estat de Virgínia de l'Oest.